Dave Holland ist der Name folgender Personen:

* Dave Holland (Bassist) (* 1946), britischer Bassist und Komponist
 Dave Holland (Schlagzeuger) (1948–2018), britischer Schlagzeuger
 Dave Holland (Ku-Klux-Klan-Mitglied), US-amerikanisches Ku-Klux-Klan-Mitglied